Beam Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beam Hill (Tompkins County, New York)
 Beam Hill (Wayne County, New York)